Dębiany ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Dębiany (Barciany), Dorf im Powiat Kętrzyński, bis 1945: Dombehnen, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Dębiany (Bartoszyce), Dorf im Powiat Bartoszycki, bis 1945: Lackmedien, Kreis Bartenstein, Ostpreußen
 in der Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Dębiany (Czarnocin), Dorf im Powiat Kazimierski
 Dębiany (Działoszyce), Dorf im Powiat Pińczowski
 Dębiany (Obrazów), Dorf im Powiat Sandomierski
 Dębiany (Wodzisław), Dorf im Powiat Jędrzejowski
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Dębiany (Rypin), Dorf im Powiat Rypiński